Георгий Сергеевич Околович (16 июня 1901, Рига, Российская империя — 10 февраля 1980, Дармштадт, ФРГ) — представитель первой волны эмиграции, один из руководителей Народно-трудового союза российских солидаристов.

Биография 
В годы Гражданской войны подростком вступил в Белую армию, став пулемётчиком на бронепоезде, принимал участие в боях. Эмигрировал из России в 1920 году. В 1930-е вступил в НТС. В августе 1938 года в составе 3-й группы (Околович и Колков) перешёл польско-советскую границу. Группа провела в СССР 4 месяца, изучив обстановку в советских городах, вернулись за границу. Благодаря этому успеху Околович вскоре возглавил закрытую работу в НТС.

В годы Великой Отечественной войны выезжал в СССР, где вёл подпольную работу. Служил в городской управе Смоленска. 13 сентября 1944 был арестован гестапо, попав в тюрьму, откуда вышел лишь в апреле 1945 года по ходатайству генерала Власова.

Прошёл подготовку для участия в операции НАТО «Гладио». Неоднократно советская разведка готовила попытки покушения на Околовича и членов его семьи. В 1954 капитан госбезопасности Хохлов заявил Околовичу, что он советский агент, который прибыл с целью убийства Околовича, но отказывается это делать. В 1955 в Париже на открытом собрании журнала «Посев» выступил с докладом о похищении председателя Берлинского комитета помощи беглецам из советской зоны А. Р. Трушновича. Председатель исполнительного бюро НТС (1961). В 1961 году Околович разрядил бомбу, подложенную советскими спецслужбами на месте строительства нового здания «Посева». В 1962—1970 гг. возглавлял издательство НТС «Посев». 

Умер в 1980 году в Германии.

Литература 
 
 

Участники Гражданской войны в России (белые)
Члены НТС
Деятели антикоммунистических организаций
Русские эмигранты первой волны в Германии